Гватемала принимала участие в 12 летних Олимпийских играх. Дебютировали представители Гватемалы на Играх в Хельсинки в 1952 году, однако затем пропустили Игры в Мельбурне, в Риме и в Токио, и вернулись в Олимпийскую семью только в 1968 году на летних Олимпийских играх в Мехико. С тех пор Гватемала участвовала во всех летних Играх.

В зимних Олимпийских играх спортсмены Гватемалы участвовали лишь однажды — в 1988 году в Калгари.

Гватемала никогда не завоёвывала олимпийских медалей до 2012 года, когда на Олимпийских играх в Лондоне серебро на дистанции 20 километров (спортивная ходьба) завоевал Эрик Баррондо.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Гватемалы на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Гватемала на официальном сайте Олимпийского движения
 Олимпийский комитет Гватемалы